Die Abkürzung ZQ steht für:

 den IATA-Code von German Airways
 Zentrum für Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung
 Zusatzqualifikation

 
ZQ